Augenzeuge oder Der Augenzeuge steht für
 Augenzeuge, jemand, der einen Vorgang optisch wahrgenommen hat 
 Augenzeuge (Album), Album des deutschen Rappers JokA (2015)
 Der Augenzeuge (Wochenschau), Kino-Wochenschau der DDR (DEFA) 

Filme:
 Tatort: Augenzeuge, deutscher Fernsehfilm von  (1976)
 Der Augenzeuge (1981) (Originaltitel Eyewitness), US-amerikanischer Kriminalfilm von Peter Yates
 Der Augenzeuge (1992), italienisch-deutscher Kriminalfilm von Gianfranco Albano

Siehe auch:
 Ich, der Augenzeuge, Roman von Ernst Weiß (1963)